Орловщина — топоним:

Белоруссия 
 Орловщина — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Орловщина — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Орловщина — другое название Орловской области.

Украина 
 Орловщина — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.

Историческое событие

 Орловщина — одно из названий мятежа капитана Н. И. Орлова против ВСЮР в январе-марте 1920.